Elitserien 2002/2003 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2002/2003
Elitserien i bordtennis för damer 2002/2003
Elitserien i handboll för herrar 2002/2003
Elitserien i handboll för damer 2002/2003
Elitserien i innebandy för herrar 2002/2003
Elitserien i innebandy för damer 2002/2003
Elitserien i ishockey 2002/2003
Elitserien i bandy 2003
Elitserien i bandy för damer 2003
Elitserien i volleyboll för herrar 2002/2003
Elitserien i volleyboll för damer 2002/2003